San Michele Arcangelo är det italienska namnet för Mikael (ärkeängel). Flera byggnader och andra objekt är uppkallade efter honom:
San Michele Arcangelo a Pietralata - en kyrka i Rom
San Michele Arcangelo, Busto Arsizio - en kyrka i Busto Arsizio